Termenul magmă poate să însemne:

 Magmă topitură de roci formată prin procese vulcanice
 O structură matematică care se referă la mulțimi
 O formație de muzică rock
 Un sistem algebric pentru computer
 Titlul unui roman de aventuri scrisă de Thomas Thiemeyer (n. 1963 - )